De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1994 werd op 10 januari 1995 gehouden in het casino van Knokke. Gilles De Bilde won met 203 punten. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door BRTN en gepresenteerd door Carl Huybrechts.

De prijsuitreiking
Voor Gilles De Bilde was 1994 een topjaar. De jonge spits kon met Eendracht Aalst naar Eerste Klasse promoveren en werd topschutter in Tweede Klasse. Ook op het hoogste niveau kon De Bilde zich ontpoppen tot een revelatie. Toch bleef hij voor velen op voorhand niet meer dan een outsider voor het winnen van de Gouden Schoen. Doordat De Bilde in het begin van het jaar nog in Tweede Klasse speelde, kon er in de eerste stemronde niet op hem gestemd worden. Toch haalde De Bilde het van Club Brugge-spelers Franky Van der Elst, Paul Okon en Lorenzo Staelens. Die laatste verliet teleurgesteld de zaal toen de winnaar bekend werd gemaakt.

Michel Preud'homme, die op het WK 1994 nog werd verkozen tot Beste Doelman, won overtuigend de eerste stemronde. Maar in de tweede ronde kwam hij er niet meer aan te pas omwille van zijn transfer naar een buitenlandse club.

Gilles De Bilde ontving de Gouden Schoen uit handen van de Portugese voetbalster Eusébio, wat erop wees dat de organisatie verwachtte dat Preud'homme zou winnen. De doelman kwam op het ogenblik van de uitreiking immers uit voor Benfica, de club waar Eusébio zijn grootste successen kende.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1994